Виталий Юрьевич Шулаков (род. , Ангарск, СССР) — профессиональный российский хоккеист, защитник. Мастер спорта России. Воспитанник хоккейной школы Ангарска.

Биография 
Шулаков является воспитанником хоккейной школы Ангарска. Большая часть карьеры защитника связана с Хабаровском. С 2002 года (с небольшими перерывами) Виталий защищал цвета «Амура». В течение короткого времени хоккеист поиграл за московский «Спартак», тюменский «Газовик» и кемеровскую «Энергию».

4 мая 2012 года Виталий Шулаков подписал контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым» до конца апреля 2014 года. 15 января 2013 года клуб расторг контракт с защитником, а на следующий день Виталий Шулаков стал игроком нижнекамского «Нефтехимика», подписав контракт до конца сезона 2013/14. В мае 2014 года Шулаков подписал контракт с тольяттинской «Ладой». А в 2015 году вернулся в хабаровский «Амур».

Статистика

Клубная карьера 
 Последнее обновление: 30 января 2014 года

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com
 
 Профиль на sports.ru

Хоккейные защитники
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Самородок» Хабаровск
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Энергия» Кемерово
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Югра»
Мастера спорта России